Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1994, die dreizehnte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 10. und 17. Dezember 1994 in Johannesburg, Südafrika statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Zaires, die zum dritten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Senegal geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Simbabwe am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (insgesamt wurden 12 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Zaire qualifizierten sich durch den Sieg für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta, Vereinigte Staaten von Amerika.

Weblinks 
 1994 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1994
Afrikameisterschaft 1994
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Johannesburg
Frauenbasketballwettbewerb